Die Russia Open 2016 im Badminton fanden vom 4. bis zum 9. Oktober 2016 in Wladiwostok statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Zulfadli Zulkiffli (Champion)
 Brice Leverdez (2. Runde)
 Misha Zilberman (2. Runde)
 Vladimir Malkov  (Halbfinale)
 Artem Pochtarev  (Viertelfinale)
 Sourabh Varma  (zurückgezogen)
 Sergey Sirant (Viertelfinale)
 Zulhelmi Zulkiffli (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
  Natalia Perminova (Halbfinale)
  Ksenia Polikarpova (Halbfinale)
 Tanvi Lad (Viertelfinale)
 Ruthvika Shivani (Champion)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov (Champion)
 Konstantin Abramov / Alexandr Zinchenko (Finale)
 Gennadiy Natarov / Artem Pochtarev (1. Runde)
 Orkhan Qalandarov / Kənan Rzayev (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Untere Hälfte

Sektion 2

Damendoppel

Setzliste 
 Anastasia Chervyakova  / Olga Morozova (Champion)
 Ekaterina Kut / Daria Serebriakova (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Untere Hälfte

Sektion 2

Mixed

Setzliste 
 Evgeniy Dremin / Evgeniya Dimova (Halbfinale)
 Pranav Chopra / Siki Reddy (Champion)
 Alexandr Zinchenko / Olga Morozova (Viertelfinale)
 Andrey Parakhodin / Anastasia Chervyakova (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Russian Open 2016

2016
BWF Grand Prix 2016
Badmintonwettbewerb in Wladiwostok